A competição individual masculina do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 11 de fevereiro.

Resultados 

Individual masculino